Goranec (Zagreb), naselje u Gradu Zagrebu
 Goranec (Klenovnik), naselje u Općini Klenovnik